Vadodara (district)
Vadodara (stad)